Esistono più comuni francesi con questo nome

Foissac – Aveyron
Foissac – Gard